Hosten, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Ernest Hosten (1883-1933), een Belgisch archivaris en historicus
Jennifer Hosten, winnares van de Miss World-verkiezing 1970 (zie ook Lijst van Miss World-winnaressen)

Werkwoord 

Hosten wordt wel gebruikt als werkwoord (afgeleid van het Engelse to host) in de betekenis van "optreden als gastheer" of "onderdak bieden"; zie de doorverwijspagina Hosting
Hosten is ook de verleden tijd van hossen (zich dansend en zingend voortbewegen)